Аренильяс-де-Риописуэрга ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 27,92 км². Население — 182 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Бургоса